Куп европских шампиона у рагбију 2009/10. из спонзорских разлога познат и као "Хајникен куп" 2009/10. (службени назив: -{2009–10 Heineken Cup}-) је било 15. издање овог најелитнијег клупског рагби такмичења Старог континента. Учествовало је 24 рагби клубова из Европе, који су били подељени у 6 група. На крају је Тулуз у финалу победио Биариц са 21-19 у Паризу и тако по четврти пут освојио титулу првака Европе.

Учесници 

 Виадана 
 Бенетон Тревизо (рагби јунион) 
 Олимпик Биариц 
 Тулуз (рагби јунион) 
 Стад Франс 
 Клермон (рагби јунион) 
 Брив (рагби јунион) 
 Перпињан 
 Бат (рагби јунион) 
 Глостер (рагби јунион) 
 Лондон Ајриш 
 Сејл шаркс 
 Харлеквинс 
 Лестер тајгерси 
 Нортхемптон Сеинтс 
 Манстер рагби 
 Ленстер рагби 
 Алстер рагби 
 Единбург рагби 
 Глазгов вориорси 
 Оспрејс 
 Кардиф Блуз 
 Скарлетс 
 Њупорт Гвент Дрегонс

Групна фаза 
24 екипе подељене су биле у 6 група и играло се двокружно. 4 бода се добијало за победу и 2 бода за нерешено, а у завршницу такмичења пролазиле су првопласиране екипе и 2 најбоље другопласиране. Један бонус бод се добијао за 4 или више постигнутих есеја на једној утакмици и један бонус бод за пораз мањи од 8 поена разлике. Жреб је одржан у Паризу 9. јуна 2009. О повлашћеним екипама у жребу одлучивала је европска клупска рагби ранг листа. Трећа, четврта и пета најбоље другопласирана екипа обезбедиле су место у нокаут фази европског челинџ купа 2009-2010. Групна фаза се играла од 9. октобра 2009., до 24. јануара 2010. 

После шест кола у нокаут фазу купа шампиона отишли су Манстер, Биариц, Тулуз, Ленстер, Клермон и Стад Франс као првопласирани и Оспрејс и Нортхемптон као најбољи другопласирани клубови. Кардиф, Глостер и Скарлетси су наставили такмичење у челинџ купу.

Група 1 

Бенетон - Перпињан 9-8

Нортхемптон - Манстер 31-27

Перпињан - Нортхемптон 29-13

Манстер - Бенетон 41-10

Манстер - Перпињан 24-23

Нортхемптон - Бенетон 30-18

Бенетон - Нортхемптон 18-21

Перпињан - Манстер 14-37

Бенетон - Манстер 7-44

Нортхемптон - Перпињан 34-0

Манстер - Нортхемптон 12-9

Перпињан - Бенетон 34-6

Група 2 

Глостер - Њупорт 19-17

Глазгов - Биариц 18-22

Њупорт - Глазгов 22-14

Биариц - Глостер 42-15

Глазгов - Глостер 33-11

Биариц - Њупорт 49-13

Њупорт - Биариц 8-26

Глостер - Глазгов 19-6

Глазгов - Њупорт 29-25

Глостер - Биариц 23-8

Биариц - Глазгов 41-20

Њупорт - Глостер 23-32

Група 3 

Клермон - Виадана 36-18

Лестер - Оспрејс 32-32

Виадана - Лестер 11-46

Оспрејс - Клермон 25-24

Виадана - Оспрејс 7-62

Клермон - Лестер 40-30

Оспрејс - Виадана 45-19

Лестер - Клермон 20-15

Лестер - Виадана 47-8

Клермон - Оспрејс 27-7

Виадана - Клермон 20-59

Оспрејс - Лестер 17-12

Група 4 

Алстер - Бат 26-12

Стад Франс - Единбург 31-7

Единбург - Алстер 17-13

Бат - Стад Франс 27-29

Алстер - Стад Франс 23-13

Бат - Единбург 16-9

Единбург - Бат 9-6

Стад Франс - Алстер 29-16

Алстер - Единбург 21-13

Стад Франс - Бат 15-13

Бат - Алстер 10-28

Единбург - Стад Франс 9-7

Група 5 

Кардиф - Харлеквинс 20-6

Тулуз - Сејл 36-17

Сејл - Кардиф 27-26

Харлеквинс - Тулуз 19-23

Кардиф - Тулуз 15-9

Харлеквинс - Сејл 19-29

Тулуз - Кардиф 23-7

Сејл - Харлеквинс 21-17

Кардиф - Сејл 36-19

Тулуз - Харлеквинс 33-21

Харлеквинс - Кардиф 20-45

Сејл - Тулуз 13-19

Група 6 

Ленстер - Лондон ајриш 9-12

Скарлетс - Брив 24-12

Лондон ајриш - Скарлетс 25-27

Брив - Ленстер 13-36

Скарлетс - Ленстер 7-32

Брив - Лондон ајриш 3-36

Лондон ајриш - Брив 34-13

Ленстер - Скарлетс 39-7

Ленстер - Брив 27-10

Скарлетс - Лондон ајриш 31-22

Брив - Скарлетс 17-20

Лондон ајриш - Ленстер 11-11

Челинџ Куп 2009—2010 

Кардиф Блуз, Глостер (рагби јунион) и Скарлетси су такмичење наставили у нокаут фази купа европских изазивача у рагбију.

Завршница такмичења 

Жреб за нокаут фазу купа шампиона одржан је у Француској 24. јануара 2010. Тулуз је на путу до финала победио Стад Франс и Ленстер, а Олимпик Биариц је елиминисао Оспрејсе и Манстер. У финалу на Сен Денију није постигнут ниједан есеј, а Тулуз је савладао Биариц са 21-19 и тако по четврти пут освојио титулу првака Европе.

Финале

Индивидуална стастика 

Највише поена

 Димитри Јачвили 113, Олимпик Биариц 
 Ронан О'Гара 98, Манстер рагби 
 Ден Бигар 90, Оспрејс 

Највише есеја

 Томи Боув 7, Оспрејс
 Крис Ештон 6, Нортхемптон Сеинтс
 Такузва Нгвенја 6, Олимпик Биариц

Референце 

Сезоне купа европских шампиона у рагбију
Рагби у 2009.
Рагби у 2010.